Protophormia är ett släkte av tvåvingar. Protophormia ingår i familjen spyflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spyflugor
Protophormia